Born to Kill bzw. Born To Kill ist der Name folgender Filme:

 Born to Kill (1947), einen Spielfilm aus dem Jahr 1947
 Born to Kill (1985), einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1985
 Born To Kill – Tödliche Erinnerungen, einen Spielfilm aus dem Jahr 1999
 Born to Kill (Fernsehserie), eine Minifernsehserie aus dem Jahr 2017
 Born to Kill – als Mörder geboren?, eine britische Kriminal-Dokumentation von 2005–2016